UEFA Champions League 2004-05 var en fodboldturnering arrangeret af UEFA med Europas bedste klubhold. Der var tale om den 50. sæson med turneringen, når man medregner forløberen, der hed Mesterholdenes Turnering. Turneringen blev vundet af Liverpool F.C. efter en mindeværdig finale over A.C. Milan efter straffesparkskonkurrence, idet stillingen efter normal og forlænget spilletid var 3-3. 

Turneringen var opdelt i tre stadier: Først tre kvalifikationsrunder, dernæst gruppespillet fulgt op af slutspillet med finalen til sidst. F.C. København stillede op for Danmark og var seedet til at starte i 2. kvalifikationsrunde. Det blev også endestationen, idet holdet tabte til slovenske ND Gorica.

Kvalifikationsrunder 
(u) efter et samlet uafgjort resultat betyder, at vinderne går videre på reglen om at have scoret flest mål på udebane.

Første kvalifikationsrunde

Anden kvalifikationsrunde

Tredje kvalifikationsrunde 

 (*) Kampen endte 1 – 2, men da PAOK havde benyttet en spiller, der ikke var spilleberettiget, blev resultatet dømt til 0 – 3.

Gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Slutspil

Overblik

Ottendedelsfinaler 

|}

Kvartfinaler 

|}

Semifinaler 

|}

Finale 

Liverpool deltog i FIFA Club World Cup 2005 som følge af at have vundet turneringen.

Statistik

Topscorere 
Topscorerne fra UEFA Champions League 2004-05 (kun gruppespil og slutspil) er som følger:

Kilde:

Se også 
UEFA Cup 2004-05

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League på UEFA's hjemmeside 

 
Fodboldsæson 2004-05